Salaman steht für:

 Salaman, thailändischer Stammesführer

Salaman ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Salaman (1867–1910), französischer Offizier
 Nicholas Salaman (* 1949), britischer Schriftsteller 
 Paul Salaman (* 1971), britischer Ornithologe und Naturschützer
 Toby Salaman (* 1944), britischer Schauspieler